Le nom Ron Wilson peut faire référence à :

 Ron Wilson (1954-), un joueur écossais de rugby à XV ;
 Ron Wilson (1955-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Ron Wilson, le chanteur du groupe Fingers Inc. ;
 , un auteur de comics américain.